Светлая Речка — топоним в России:

 Светлая Речка — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Светлая Речка — посёлок в Свердловской области, в 2016 г включен в состав составе города Екатеринбург.
 Светлая Речка — река в Республике Коми.